Emil Reubke ist der Name folgender Personen:

* Emil Reubke (Orgelbauer) (1836–1885), deutscher Orgelbauer 
 Emil Reubke (Schauspieler) (1848–1912), deutscher Schauspieler